Али Банат (; , , Сидней, Австралия — , Сидней, Австралия) — австралийский предприниматель палестинского происхождения, позже гуманитарный филантроп. Документальный фильм «Али Банат: человек с даром рака» наиболее известен тем, что описывает рак Али как «подарок» Аллаха.

Биография 
До того, как в октябре 2015 года ему поставили диагноз «рак», он владел компанией, занимающейся вопросами безопасности и электроснабжения. После постановки диагноза он основал благотворительную организацию «Мусульмане всего мира» (), также известную как .

Рак 
У Али Баната был диагностирован рак лёгкого с опухолью рта 4 стадии.

Узнав, что ему осталось жить полгода, он решил радикально изменить свой образ жизни. Ему всё же удалось выжить 3 года.

Привычный к роскоши, с автомобилями и очень дорогой одеждой, Али решает бросить всё и начать новую жизнь, посвящённую его религиозному порядку, исламу. Этот рак кажется ему откровением, «подарком». Он считает, что его диагноз — это «шанс, предложенный Богом, всё изменить».

Али Банат стремится умереть без каких-либо материальных благ, раздав всё своё имущество нуждающимся.

Благотворительность 
После постановки диагноза рака Али Банат основал ассоциацию проекта «Мусульмане всего мира» (), которой посвятил всё своё состояние и время.

Ему удалось найти много спонсоров, результат неустанной работы. Эти спонсоры позволили ему поехать в страны, нуждающиеся в помощи, главным образом в Африке, где он помог построить деревни, мечеть или школу, в которой могли бы разместиться более 600 детей-сирот.

Проект «Мусульмане всего мира» также помог создать медицинский центр и помог местным общинам, предоставив ресурсы, необходимые для открытия собственного бизнеса.

История Али побудила людей из всех слоёв общества пожертвовать его ассоциации. Всего  получила более 600 000 евро пожертвований.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Предприниматели Австралии
Меценаты Австралии